Geografia:
 Líně – miejscowość w Czechach
 Line Islands – wyspy w Kiribati

Osoby:
 Anna line - święta katolicka
 David A. Line - niemiecki muzyk
 Marie Line - francuska piosenkarka
 Velta Line - rosyjska aktorka

Inne:
 Line – darmowy, wieloplatformowy komunikator internetowy

Zobacz też:
 Bakerloo Line
 Bass Line
 Color Line
 County Line
 Cunard Line
 Fine Line
 In Line
 K Line
 Lain
 Lein
 Piccadilly line
 Riviera Line
 Stena Line
 TT-Line
 Viking Line
 West Line